СЗ аббревиатура может означать:
 Северо-запад
 Собрание законодательства (РФ)
 Слабое звено (телепередача)
 Сайт знакомств